dorastanie – okres w życiu człowieka
 Dorastanie – polski serial z 1987 roku